Dalsfjord har flere betydninger:

 Dalsfjord (kommune), en tidligere kommune i Møre og Romsdal
 Dalsfjorden (Volda), en fjord i Volda kommune i Møre og Romsdal.
 Dalsfjorden (Sunnfjord), en fjord i Askvoll, Fjaler og Gaular kommuner i Vestland.

Skibe 
 MF «Dalsfjord», en lokal rutebåd fra 1913
 MF «Dalsfjord», en bilfærge fra 1965
 MF «Dalsfjord», en bilfærge fra 1986